Gminy w USA:
 Hempfield (ang. Hempfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mercer
 Hempfield (ang. Hempfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Westmoreland